Степанищев:
 Степанищев, Анатолий Николаевич (род. 1961) — украинский хоккеист, тренер.
 Степанищев, Игорь Валентинович (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Степанищев, Михаил Тихонович (1917—1946) — лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.